Das Abierto GNP Seguros 2018 war ein Tennisturnier der Damen in Monterrey. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 2.  bis 8. April 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Anastassija Pawljutschenkowa im Einzel und die Paarung Nao Hibino/Alicja Rosolska im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Abierto GNP Seguros 2018 fand vom 31. März bis 2. April 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Monterrey